Canda är ett släkte av mossdjur. Canda ingår i familjen Candidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Canda